De 5 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2019 vond plaats op 17 juli 2019 in het Yeosu Expo Ocean Park.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 05